Майа́ра Ка́йлиор Уолш (; род. , Сиэтл, Вашингтон, США) — американская актриса и певица, наиболее известная ролями Мины Парум в ситкоме «Cory in the House» и Аны Солис в телесериале «Отчаянные домохозяйки».

Биография 
Майара Уолш родилась в Сиэтле в семье бразильянки и американца с ирландскими, немецкими и шведскими корнями. Свободно говорит на португальском и испанском языках. Когда Майаре было два года, переехала с семьёй в Сан-Паулу, Бразилия, а в возрасте 11 лет переехала в Сими Вэлли, Калифорния, для развития своей актёрской карьеры.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

 

Киноактрисы США